Джейми Левелинг (; ) — немецкий футболист ганского происхождения, полузащитник клуба «Унион Берлин».

Клубная карьера 
Левелинг — воспитанник клубов «Фойхт», «Нюрнберг» и «Гройтер Фюрт». 28 июля 2019 года в матче против «Эрцгебирге» он дебютировал во Второй Бундеслиге в составе последних. 7 декабря в поединке против «Бохума» Джейми забил свой первый гол за «Гройтер Фюрт». В 2021 году Левелинг помог клубу выйти в элиту. 14 августа в матче против «Штутгарт» он дебютировал в Бундеслиге.

17 мая 2022 года подписал контракт с клубом «Унион».

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты Ганы
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Унион» Берлин